Кол може да се отнася за:

 Хелмут Кол, немски политик, бивш канцлер на Германия
 Бернард Кол, професионален колоездач
 Шантел Кол, американски певец
 Херберт Кол (сенатор), сенатор в САЩ
 Херберт Кол (писател), американски писател